Vettor Pisani ist der Name folgender Personen:

* Vettor Pisani (Admiral) (1324–1380), venezianischer Admiral
 Vettor Pisani (Künstler) (1934–2011), italienischer Künstler